Order Smoka – średniowieczny zakon rycerski na Węgrzech i w Niemczech
 Order Smoka Annamu – order wietnamski i zarazem francuski order kolonialny
 Order Czarnego Smoka – chiński order z czasów cesarstwa
 Order Czerwonego Smoka – chiński order z czasów cesarstwa
 Order Niebieskiego Smoka – chiński order z czasów cesarstwa i Mandżukuo
 Order Podwójnego Smoka – chiński order z czasów cesarstwa
 Order Żółtego Smoka – chiński order z czasów cesarstwa